Feldman es un apellido que puede hacer referencia a

 Morton Feldman (1926-1987), destacado compositor estadounidense.
 Boris Feldman (1890-1937), militar soviético.
 Corey Feldman, actor estadounidense.
 Tamara Feldman, actriz estadounidense.
 Jacobo Feldman (1917-2005), escritor y abogado argentino.
 Isaías Feldman, escritor argentino.
 Esther Feldman, escritora argentina.
 Juan Feldman, productor y director de cine uruguayo.
 Saul Feldman, contador uruguayo.